Filmes, televisão e teatro
 Molly (1983) — um filme australiano de Ned Lander
 Molly (1999) — um filme norte-americano estrelado por Elisabeth Shue
 Molly: An American Girl on the Home Front — um filme feito para a televisão de 2006
 The Roads Not Taken (título provisório de Molly) — um filme de drama americano de 2020 por Sally Potter
 Molly (minissérie) — uma minissérie australiana de 2016
 Molly (musical) — um musical da Broadway de 1973
 Molly — uma personagem em Bubble Guppies
 Molly Toupeira (originalmente conhecida como Molly Mole) — uma personagem em Peppa Pig

Música
 Olga Seryabkina (nascida em 1985) — Cantora e compositora russa, também conhecida por seu nome artístico como Molly
 Molly Smitten-Downes (nascida em 1987) — Cantora e compositora inglesa conhecida pelo monônimo Molly
 "Molly" (canção de Bobby Goldsboro)
 "Molly" (canção de Lil Pump)
 "Molly" (canção de Cedric Gervais)
 "Molly" (canção de Tyga)
 "Molly (16 Candles Down the Drain)" — um single de 1995 de Sponge
 "Molly", uma música de Mindless Self Indulgence de Tight
 "Molly", uma música de Mike Oldfield do QE2
 "Molly", uma música de Ween do álbum The Pod
 The Mollys, uma banda americana que mistura folk celta e música Tejano
 Molly, uma dupla shoegaze e Dreampop do Tirol, Áustria

Lugares
 Aşağı Mollu — Azerbaijão, também chamado de Molly
 Mollie, Indiana — uma extinta vila norte-americana

Pessoas
 Molly (nome) ou Mollie — um nome feminino, incluindo uma lista de pessoas e personagens com o nome

Desambiguações de antropônimos